Сафронов, Виктор:
 Сафронов, Виктор Алексеевич (род. 1932) — народный художник РСФСР
 Сафронов, Виктор Владимирович (1932—2020) — советский и российский педиатр, заслуженный врач РФ (1999), профессор и доктор медицинских наук.
 Сафронов, Виктор Иванович (1933—2015) — проходчик горного цеха, Герой Социалистического Труда.
 Сафронов, Виктор Николаевич (1938—2012) — советский писатель.
 Сафронов, Виктор Петрович (1916 — после 1988) — советский историк.
 Сафронов, Виктор Сергеевич (1917—1999) — советский астроном.